Der Wettbewerb der Frauen bei den Beachhandball-Weltmeisterschaften 2022 war die neunte Austragung dieses Turniers zur Ermittlung des neuen Titelträgers im Beachhandball. Er fand vom 21. bis zum 26. Juni 2022 in Iraklio auf Kreta, Griechenland statt.

Die Turnierkader finden sich unter Kader, Detailangaben zu den Spielen unter Spiele und das parallel ausgetragene Turnier der Männer findet sich hier.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Hauptrunde

Gruppe I

Gruppe II

Trostrunde

Gruppe III

Weblinks 
 Offizielle Webseite des Frauenturniers der WM (englisch)
 Spiele auf Youtube

2022 Frauen
Beachhandball-Wettbewerb in Griechenland
Sportveranstaltung in der Region Kreta
Sport (Iraklio)